Istrianer Bracke steht für folgende Hunderassen:

 Kurzhaarige Istrianer Bracke (FCI 151)
 Rauhhaarige Istrianer Bracke (FCI 152)